Most Wanted (engl. „Meistgesuchte“) bezieht sich auf:

 America’s Most Wanted (Film)
 FBI Ten Most Wanted Fugitives, Fahndungsliste
Most Wanted (Film), kanadischer Krimi (2020)
 Need for Speed: Most Wanted, Rennspiel
 Need for Speed: Most Wanted (2012), Rennspiel
 BFI 75 Most Wanted, britische Filmliste
 MTV's Most Wanted (1992–1996), Sendung auf MTV Europe mit dem britischen Radio- und Fernsehmoderator Ray Cokes